1990 Голяма награда на САЩ е 24-то за Голямата награда на САЩ и първи кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 11 март 1990 година по улиците на Финикс, Аризона, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт във Финикс